«Био́лог-Новокуба́нск» — российский футбольный клуб из посёлка Прогресс Новокубанского района Краснодарского края. Под названием «Биолог-Новокубанск» команда была заявлена в официальных документах на сезон 2011/12, до этого носила название «Биолог» (Новокубанск).

История 
В сезоне 2011/12 «Биолог-Новокубанск» играл во Второй лиге России. Ранее клуб выступал в любительском первенстве России и в первенстве Краснодарского края. Клуб аффилирован с ФГУП «Армавирская биофабрика», директор этого предприятия Евгений Сусский является президентом клуба. В 2010 году команда победила в южной зоне любительского первенства России и заняла 3-е место в финальном турнире любительского первенства России, а также победила в южной зоне Кубка России среди любителей.

Цвета клуба

Статистика выступлений 
в первенствах России (на уровне ЛФК и ПФЛ)

Достижения 
 Обладатель Кубка Краснодарского края: 2005
 Победитель зоны ЮФО ЛФЛ: 2010
 Обладатель Кубка зоны «ЮФО»: 2010
 Бронзовый призёр Первенства России среди ЛФЛ: 2010
 Выход в 1/32 финала Кубка России: 2016/17

Администрация

Тренерский штаб

Текущий состав

Главные тренеры 
 Тихомиров Евгений Владимирович (2000)
 Пата Анатолий Григорьевич (2005—2009)
 Григорьев Сергей Константинович (2010 — 3 мая 2012)
 Стукалов Борис Алексеевич (4 мая 2012 — июнь 2013)
 Быков Юрий Александрович (26 июня 2013—2015)
 Лаптев Александр Владимирович (3 июля — 30 сентября 2015)
 Назаренко Леонид Васильевич (c 30 сентября 2015)

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на официальном сайте Федерации футбола ЮФО 
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Футбольные клубы Краснодарского края
Футбольные клубы России
ФК «Биолог-Новокубанск»